Horvátország
Mali Otok, falu Légrád községben, Kapronca-Körös megyében
Mali Otok lakatlan sziget az Adriai-tengerben Ižtől délnyugatra

 Szlovénia
Mali Otok falu Postojna községben, Notranjsko-kraška régióban